Pholidoteuthis är ett släkte av bläckfiskar. Pholidoteuthis ingår i familjen Lepidoteuthidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Bläckfiskar
Pholidoteuthis